Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden of kortweg VIPA is een Vlaamse overheidsinstelling die werkt onder het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid. De bevoegde minister is Wouter Beke.

Geschiedenis
Het VIPA werd aanvankelijk opgericht bij decreet van 23 februari 1994. In het VIPA werden de taken geïntegreerd van het toenmalige Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen.

Bij decreet van 2 juni 2006 werd het VIPA (in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid) omgevormd tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid. Dit decreet is in werking getreden op 1 januari 2007.

Algemene ondersteuning
Het VIPA geeft infrastructuursubsidies, investeringssubsidies en overheidswaarborgen aan initiatiefnemers uit de gezondheids- en welzijnssector om gebouwen op te richten, aan te kopen en te verbouwen, uit te breiden of te leasen. Onder meer aan ziekenhuizen, voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg, voorzieningen voor rusthuizen en thuiszorg, centra voor algemeen welzijnswerk, voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand, kinderdagverblijven, psychiatrische ziekenhuizen en voorzieningen voor personen met een handicap.

Naast de subsidiëring verleent het VIPA ook bouwtechnisch advies bij de op stapel staande projecten, alsook ondersteuning aan de zorgstrategisch planning van het beleid.

Externe links
 Website VIPA
 Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

Vlaamse overheidsinstantie